Hostel Freedom w Toruniu – dawna komendantura Twierdzy Toruń, obecnie hostel w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy Runku Staromiejskim 10, w sąsiedztwie Dworu Artusa, kościoła św. Ducha i Ratusza Staromiejskiego.

Historia 

Budynek powstał w 1820 roku w miejscu dwóch średniowiecznych kamienic, na potrzeby komendantury Twierdzy Toruń. Przez pewien czas znajdował się w nim także jej sztab. W 1875 roku, po dyslokacji komendantury do kamienicy przy Rynku Nowomiejski 22, umieszczono tu Zarząd Artylerii.  

W okresie PRL kamienica pełniła funkcje mieszkalne, a w latach 90. XX w. na jej parterze mieścił się sklep modelarski, a następnie księgarnia.  

Na początku XXI w. budynek wyremontowano i zaadaptowano na potrzeby hostelu, który dysponuje 50 miejscami, zaś na parterze urządzono restaurację.

Kamienica, w której mieści się hotel, jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków (nr 669).

Architektura 
Budynek powstał w stylu późnego klasycyzmu i przetrwał do czasów współczesnych w niezmienionej formie architektonicznej.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu
 Hotele w Toruniu

Przypisy 

Twierdza Toruń
Architektura klasycystyczna w Toruniu
Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Toruniu